Ве́ра Тихоми́рова:
 Тихомирова, Вера Ивановна (1918—2002) — советская лётчица, герой Великой Отечественной войны, одна из девяти женщин, награждённых орденом Александра Невского.
 Тихомирова, Вера Николаевна (1918—2008) — российская шахматистка.